Am Goldenen Steig steht für:

 Raiffeisenbank Am Goldenen Steig im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kaserne am Goldenen Steig in Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern